

Astronomia 
 M37 – oggetto del Catalogo di Messier

Guerra 
 Dodge M37 4x4 – veicolo di trasporto leggero
 Breda Mod.37 – mitragliatrice media italiana